El término riber (también, Riber), puede aludir, en esta enciclopedia:

Lugares

en Inglaterra
 a River, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent;
 a River, una circunscripción electoral del municipio londinense de Barking y Dagenham;

Televisión 
 a River, una serie de televisión británica, protagonizada por Lesley Manville, Stellan Skarsgård y Nicola Walker;

Álbumes musicales 
 a Deep River, un álbum de Hikaru Utada;
 a River of Dreams, un álbum de Billy Joel;

Equipos de fútbol 
 al Club Atlético Riber Plate, un equipo de Argentina;
 al Club Atlético River Plate, un equipo de Uruguay;
 al Club Atlético Boston River, un equipo de Uruguay;
 al River Plate de Rocha, un equipo de Uruguay;
 al River Plate Football Club, un equipo de Uruguay, ya extinto;
 al Club River Plate, un equipo de Paraguay;
 al River Plate de Buga, un equipo de Colombia;
 al Sestao River Club, un equipo de España;
 al Ríver Atlético Clube, un equipo de Brasil;

Equipos de fútbol sala 
 al Filial Riber Plate, un equipo de Argentina;

Instalaciones nucleares 
 a la Central Nuclear de Crystal River, en los Estados Unidos de América;
 a los Chalk River Laboratories, instalaciones de Canadá.